Halab – denominazione alternativa della città di Aleppo, in Siria
Halab – città dell'Iran